Cuza Vodă ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Cuza Vodă (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași
 Cuza Vodă (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Cuza Vodă (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Cuza Vodă (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Cuza Vodă (Salcia Tudor), Dorf im Kreis Brăila
 Cuza Vodă (Stăncuța), Dorf im Kreis Brăila
 Cuza Vodă (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Cuza Vodă (Ipatele), Dorf im Kreis Iași
 Cuza Vodă (Popricani), Dorf im Kreis Iași
 Cuza Vodă (Olt), Dorf im Kreis Olt